Mesia este un concept religios care se poate referi la:

 Mesia, un oratoriu din 1741 de George Frideric Handel
 Mesia, poem de Alexander Pope din 1709
 Mesia, film iranian din 2007
 Mesia, film japonez din 2011